Bojana Jovanovski – ex tennista serba
 Dejan Jovanovski – ex cestista macedone
 Ed Jovanovski – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Marko Jovanovski – calciatore macedone